Geraldino Cardoso (São Lourenço do Oeste, ) é um político brasileiro, filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT).

Foi prefeito de São Lourenço do Oeste de 2013 a 2016, eleito com 7.651 votos. Tentou a reeleição em 2016, mas ficou na terceira colocação, quando obteve 25,88% dos votos válidos, e o eleito foi Rafael Caleffi, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB).

Naturais de São Lourenço do Oeste
Prefeitos de São Lourenço do Oeste
Membros do Partido dos Trabalhadores